Boureima Badini (né en 1956), juriste et homme politique burkinabè
 Carlo Maria Badini (1925-2007), directeur d'opéra italien
 Emilio Badini (1897-1956), milieu de terrain argentin naturalisé italien
 Gérard Badini (né en 1931), saxophoniste, clarinettiste, pianiste et chef d'orchestre français de jazz
 Jérôme Badini (fils de Gérard Badini), saxophoniste et compositeur français d'electro-jazz